Okręty US Navy o nazwie USS  "Williams":
 pierwszy, "Williams" (DD-108), był niszczycielem eskortowym typu Wickes, który był w służbie w latach 1919–1940;
 drugi, "Williams" (DE-372), był niszczycielem eskortowym typu John C. Butler, w służbie w latach 1944–1946.

Zobacz też
 USS "Jack Williams" (FFG-24)
 USS "James E. Williams" (DDG-95)

Williams